Кренке — фамилия.

Известные носители:
 
 
 Кренке, Виктор Данилович (1816—1893) — русский генерал, военный инженер, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

См. также 
 Кренкель